Suat Serdar (Bingen am Rhein, 1997. április 11. –) német válogatott labdarúgó, a Hertha BSC játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2019. május 19-i állapot szerint.

Források

További információk 
Suat Serdar adatlapja a Kicker oldalon 
Suat Serdar adatlapja a Transfermarkt oldalon 

Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1997-ben született személyek
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Hertha Berlin labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Élő személyek